beroep
 Stichting Industrieel Erfgoed Leiden 
 De Stiel, een uitgeverij